Andon puede referirse a: 

 En ingeniería, Andon (sistema de control).

 Andon, comuna de Alpes Marítimos.